Akash Mishra – calciatore indiano
 Jyoti Mishra, noto come White Town – cantante indiano naturalizzato britannico
 Vinod Mishra – politico e rivoluzionario indiano